Erfjord – fiordo della Norvegia
 Erfjord – centro abitato della Norvegia situato nel comune di Suldal
 5019 Erfjord – asteroide della fascia principale